

Ґвізьдзіни — село в гміні Нове-Място-Любавське Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґвізьдзіни — село в гміні Ґодково Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства